Петля Нестерова — фігура вищого пілотажу
 «Петля Нестерова» — Монета Національного банку України на честь 100-річчя фігури вищого пілотажу.
 «Петля Нестерова» — російський телесеріал.